Stemma (Plural: die Stemmata; von griechisch:  stémma = „Binde“, „Kranz“, „Stammbaum“) steht für:
 die graphisch rekonstruierte Überlieferungsgeschichte eines antiken oder mittelalterlichen Textes in der Philologie, siehe Textkritik
 die Darstellung der grammatischen Strukturen eines Satzes in der Linguistik, siehe Syntax
 der Stammbaum einer Familie oder eines Fürstengeschlechts
 Ocellus, ein primitives aufgelöstes Facettenauge
 Kamilavkion, die geschlossene Krone byzantinischer Kaiser